San Fruttuoso bezeichnet:
einen der drei Märtyrer Fruttuoso, Augurio und Eulogio
einen Stadtteil der italienischen Hafenstadt Genua; siehe: San Fruttuoso (Genua)
eine Benediktinerabtei in der italienischen Region Ligurien; siehe: Abtei von San Fruttuoso